Mirbelia oxylobioides — кустарниковое растение рода Мирбелия семейства Бобовые. Эндемик Австралии.

Описание 
Mirbelia oxylobioides достигает 3 м в высоту, ствол покрыт мягкими ворсинками. Листья остроконечные узкие, организованы в пары. Размер 2—10 мм в длину и 1—4 мм в ширину. Цветки оранжево-жёлтые с красными точками, появляются с октября по январь. Плоды — коричневые коробочки.

Примечания

Ссылки 
 Crisp, M. Mirbelia;
 Marchant, N.G. et al. (1987) Flora of the Perth Region, Part 2 Western Australian Herbarium, Dept. of Agriculture, Perth, Western Australia, ISBN 0-7244-8982-7.

Мотыльковые
Флора Австралии